Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 1999 – zawody w skokach narciarskich rozegrane w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 1999, które odbyły się w dniach 9–10 marca 1999 w Szczyrbskim Jeziorze.

Zgodnie z regulaminem imprezy w zawodach mogło wziąć udział maksymalnie 3 mężczyzn z danego kraju urodzonych w 1982 lub 1983 roku.

Na skoczni narciarskiej MS 1970 B zostały przeprowadzone dwa konkursy mężczyzn – po jednym indywidualnym i drużynowym. Indywidualnie złoty medal zdobył Fin Veli-Matti Lindström, który wyprzedził Austriaka Stefana Kaisera oraz swojego rodaka Akseli Lajunena.

Z kolei w konkursie drużynowym triumfowała reprezentacja Austrii w składzie: Stefan Kaiser, Martin Koch, Florian Liegl. Drugie miejsce zajęła Finlandia, a trzecie Słowenia. Rywalizacja ta zakończyła się po pierwszej serii konkursowej, z powodu zbyt silnych opadów śniegu, które uniemożliwiały bezpieczne rozegranie zawodów.

Był to pierwszy przypadek w historii, gdy rozdano medale zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w skokach narciarskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs drużynowy mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
  
  
 

1999 w sportach zimowych
1999